Arse peut être :
 Arse : ancienne commune française du département de l'Aude ;
 Seigneurie d’Arse : vin français du Fitou, produit dans l’Aude ;
 Arse : le nom de Sagonte à l’époque des Ibères ;
 Arse : une rivière française ;
 Tour d'Arse : tour médiévale située à Chaumont, qui jadis abritait l'arsenal de la ville ;
 ARSE : en droit français, assignation à résidence avec surveillance électronique.